San Colombano al Lambro, een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan (regio Lombardije)
 San Colombano Belmonte, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)
 San Colombano Certénoli, een gemeente in de Italiaanse provincie Genua (regio Ligurië) 
 Col de San Colombano, een bergpas in het noorden van het Franse eiland Corsica